Пойменный — поселок в Приволжском районе Астраханской области. Образует сельское поселение Новорычинский сельсовет.

Название 
Посёлок получил название благодаря своему положению в пойме Волги.

География 
Село находится в дельте реки Волги, на берегу одного из рукавов, называемого Рычой. Расположено к северу от центра района и к северо-востоку от центра области — Астрахани.

История 
В 1969 г. указом президиума ВС РСФСР посёлок кормосовхоза «Заготовитель» переименован  в Пойменный.

Население

Известные уроженцы 
 Кадырбулатов, Рафик Валитович — стрелок отряда специального назначения «Росич», рядовой, Герой Российской Федерации (посмертно).

Примечания 

переименованные населённые пункты Астраханской области
Населённые пункты Приволжского района (Астраханская область)